Tarpley ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Mae Tarpley, bürgerlicher Name von Brenda Lee (* 1944), US-amerikanische Country- und Rock-’n’-Roll-Sängerin
 Lindsay Tarpley (* 1983), US-amerikanische Fußballspielerin
 Roy Tarpley (1964–2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thomas M. Tarpley (1922–1986), US-amerikanischer Generalmajor
 Webster Tarpley (* 1946), US-amerikanischer Journalist und Autor

Tarpley ist der Name von:

 Tarpley (Alabama), ein Ort im Jefferson County (Alabama)
 Tarpley (Texas), einer Unincorporated Community im Bandera County, Texas